Hypsiloporus är ett släkte av mångfotingar. Hypsiloporus ingår i familjen Comodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Hypsiloporus